Ковачев — болгарське прізвище. Відомі носії:

 Андрей Ковачев ( 1967) — болгарський політик, член Європейського парламенту (з 2009).
 Йосиф Ковачев (1839—1898) — болгарський вчений, педагог та міський голова Софії.
 Кирило (Ковачев), в миру Богомил Петров Ковачев (1954—2013) — єпископ Болгарської православної церкви, митрополит Варненський і Великопреславський.
 Нікола Ковачев (1934—2009) — болгарський футболіст.
 Стиліян Ковачев (1860—1939) — болгарський офіцер.